Il Malonogometni Klub Mejasi, meglio conosciuto come Mejasi Split, è un club croato di calcio a 5 con sede a Spalato, fondato nel 1982 come Split Ship Management. Attualmente miliia nella I. HMNL del campionato croato di calcio a 5

Lo Ship Management, durante i primi anni del 2000 si è sempre posizionato nelle retrovie del campionato: a partire dalla stagione 2001/2002 ha collezionato un quinto, un settimo ed un decimo posto pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Ridenominatasi MNK Mejasi, la squadra spalatina ha subito centrato il quarto posto durante la Stagione 2004/05, giungendo poi alle semifinali per il titolo. Le semifinali sono da quell'anno sempre ad appannaggio del Mejasi, che vi è giunto in tutte le edizioni sinora disputate, collezionando sino ad oggi tre quarti posti in stagione regolare ed un quinto.

In coppa nazionale, il Mejasi è giunto alla finale nel 2002/2003, persa per mano dei cugini del MNK Split 8-5. Dopo il terzo posto nella stagione 2006/07, il Mejasi è giunto alla final four dell'edizione 2008/2009 che si disputerà a Potpican.

Collegamenti esterni

Squadre croate di calcio a 5
Calcio a 5 a Spalato